Asiotridactylus är ett släkte av insekter. Asiotridactylus ingår i familjen Tridactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Asiotridactylus